Merina puede referirse a:

Oveja merina, una raza de oveja (Ovis aries).
Reino de Merina, reino que ocupó la mayor parte de Madagascar entre 1787 y 1897.
Pueblo merina, etnia mayoritaria en Madagascar.